TAIEX steht für:

 den taiwanischen Aktienindex, siehe Taiwan Capitalization Weighted Stock Index.
 Technical Assistance and Information Exchange Instrument, die Abteilung für „Informationsaustausch und technische Unterstützung“ bei der Generaldirektion Erweiterung der Europäischen Kommission

TAIEX